Kolesnytschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Kolesnytschenko (1907–1984), russischer Militär und Politiker
 Olena Kolesnytschenko (* 1993), ukrainische Hürdenläuferin